El término lápita puede referirse a:
Lápita, un pueblo de los tiempos heroicos de la Antigua Grecia, que habitaba de las inmediaciones del monte Olimpo, en Tesalia, que se hizo famoso por su lucha contra los centauros en las bodas de Pirítoo, del que eran parientes.
Lapita, el nombre de una antigua cultura neolítica de Oceanía y posteriormente de Polinesia.